A equipa ciclista profissional TEKA tem tido, durante toda a sua história, os seguintes elencos:

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1988

1989

1990

Ligações externas 
Sitiodeciclismo

Teka, Modelos